Noroeste pode se referir a:

Noroeste, coordenada cartográfica
Província do Noroeste, da África do Sul
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, ferrovia brasileira
Esporte Clube Noroeste, clube brasileiro de futebol
Distrito administrativo do noroeste, região administrativa de Moscou

Desambiguações de topônimos